Ferdinand Coly (Dakar, 10 de setembro de 1973) é um ex-futebolista senegalês que, defensor retirado.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Naturais de Dakar
Futebolistas do Senegal
Senegaleses de ascendência francesa
Futebolistas do Racing Club de Lens
Futebolistas da Società Sportiva Dilettantistica Parma Calcio 1913
Futebolistas da Associazione Calcistica Perugia Calcio
Futebolistas do Birmingham City F.C.
Futebolistas de La Berrichonne de Châteauroux
Jogadores da Seleção Senegalesa de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2004
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2006